Peter Hogan (né le  à Oshawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après une carrière junior dans sa ville natale avec les Generals d'Oshawa, il commence une carrière professionnelle qui dura quatre saisons. Aux cours de ces saisons, il ne réussit pas à s'imposer dans la Ligue américaine de hockey et joue majoritairement dans l'ECHL.

Il évolue pour neuf équipes durant sa carrière chez les professionnels en se retirant en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||Raiders de Wexford ||MetJHL ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||66 ||3 ||25 ||28 ||54 ||5 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|1996-1997 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||65 ||13 ||37 ||50 ||56 ||18 ||1 ||11 ||12 ||22
|- 
|1997-1998 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||63 ||10 ||28 ||38 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Falcons de Springfield ||LAH ||71 ||1 ||14 ||15 ||41 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1999-2000 ||équipe nationale canadienne ||Intl. ||23 ||1 ||4 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||23 ||1 ||4 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||70 ||7 ||23 ||30 ||80 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Renegades de Richmond ||ECHL ||17 ||1 ||9 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2001-2002 ||Barons de Cleveland ||LAH ||19 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Grizzlies de l'Utah ||LAH ||13 ||0 ||3 ||3 ||10 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2002-2003 ||Renegades de Richmond ||ECHL ||68 ||8 ||32 ||40 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="3"|2002-2003 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Barons de Cleveland ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Bulldogs de Hamilton ||LAH ||4 ||0 ||2 ||2 ||4 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||Cottonmouths de Columbus ||ECHL ||44 ||4 ||22 ||26 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Roadrunners de Toronto ||LAH ||23 ||0 ||5 ||5 ||23 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2

Notes et références 

Naissance à Oshawa
Naissance en janvier 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Défenseur de hockey sur glace